Малаколо́гия — раздел зоологии, посвящённый изучению мягкотелых, или моллюсков (Mollusca). Название происходит от греческого слова  — моллюск. Учёных, которые изучают моллюсков, называют малакологами. Малакология рассматривает вопросы систематики, филогении, зоогеографии, биологии, экологии моллюсков и др. Малакология включает в себя следующие разделы: конхология (конхиология) — посвящён исследованию раковин моллюсков, лимакология (лимакология)— посвящён исследованию слизней, тевтология (тевтология) — посвящён исследованию головоногих моллюсков. Особую ветвь представляет прикладная малакология, которая изучает моллюсков с точки зрения их значимости в деятельности человека: в медицине и ветеринарии, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Палеомалакологические исследования связаны с исследованием былых малакофаун и имеют важное значение в датировке геологических слоёв, благодаря хорошей сохраняемости раковин. Авторами термина «malacology» считаются франко-американский эксцентричный натуралист Константин Рафинеск (Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz; 1814) и французский зоолог Анри-Мари Дюкроте-де-Блэнвиль (Ducrotay de Blainville; 1825).

История 
В 1794 году было составлено первое подробное научное описание моллюсков, известных на то время. В 1868 году было создано Немецкое малакологическое общество. С 1962 года существует международное объединение малакологов мира Unitas Malacologica (до 1977 было Европейским и называлось Unitas Malacologica Europaea)  , проводящее международные конгрессы.

Национальные общества малакологов 
 Австралия — Malacological Society of Australasia 
 Бельгия — в стране два общества малакологов:
 Société Belge de Malacologie — франкоязычное ;
 Belgische Vereniging voor Conchyliologie (B.V.C.) — голландскоязычное (основано в 1961 году как «Gloria Maris», под сегодняшним именем с 1976), оно же известно и как Belgian Society for Conchology 
 Великобритания и Северная Ирландия —
 Conchological Society of Great Britain and Ireland;
 Malacological Society of London 
 Германия — Deutsche Malakozoologische Gesellschaft 
 Испания — Sociedad Española de Malacología
 Италия — Società Italiana di Malacologia 
 Латвия — Malacology in Latvia 
 Нидерланды — Nederlandse Malacologische Vereniging 
 Польша — Stowarzyszenie Malakologów Polskich, The Association of Polish Malacologists 
 Россия —
 Дальневосточное малакологическое общество (ДВМО, 1994)

 США — в стране несколько обществ и клубов:
 American Malacological Society (основано в 1931 году) ;
 Conchologists of America ;
 Oregon Society of Conchologists (основано в 1965 году) 
 The Boston Malacological Club ('Mal' Club; основан 14 марта 1910 года; Бостон) .
 The Pacific Conchological Club (Natural History Museum of Los Angeles County, Лос-Анджелес) — был организован в 2003 году в результате слияния двух старейших в Америке клубов малакологов: the Pacific Shell Club (основан в 1945 году) и the Conchological Club of Southern California (основан в 1902 году как The Tuesday Shell Club). 
 The Philadelphia Shell Club (основан в 1955 году) 

 Филиппины — Malacological Society of the Philippines, Inc.
 Франция — Association Française de Conchyliologie 
 Эстония — Eesti Malakoloogia Ühing

Конгрессы и симпозиумы

Международные 
 17th International Congress of Unitas Malacologica (UM), World Congress of Malacology — Phuket, Таиланд, 18—24 июля 2010. 
 16th International Congress of Unitas Malacologica (UM), Antwerp, Бельгия, 2007. 
 15th International Congress of Unitas Malacologica (UM), Perth, Австралия, 2004.  
 14th International Congress of Unitas Malacologica (UM), Vienna, Австрия, 2001.  
 13th International Congress of Unitas Malacologica (UM), Washington, D.C., США, 1998. Труды pdf 18MB . Формально он стал 1-м международным конгрессом («World» Congress of Malacology) в результате совместной работы 64-го ежегодного совещания American Malacological Union (AMU), 31-го ежегодного совещания Western Society of Malacologists (USA) и первого за пределами Европы Конгресса Unitas Malacologica.
 1-й Конгресс Unitas Malacologica, Лондон, Великобритания, 17—21 сентября 1962.  
 7th International Conference on Molluscan Shellfish Safety — Nantes, Франция, 14—19 июня 2009.

Европейские 
 5th Congress of the European Malacological Societies, 2008
 6th Congress of the European Malacological Societies (CEMS) — Vitoria-Gasteiz, Испания, 18—22 июля 2011

Журналы 
 American Malacological Bulletin 
 Basteria
 Fish & Shellfish Immunology
 Folia Malacologica
 Heldia
 Journal of Conchology
 Journal of Medical and Applied Malacology
 Journal of Molluscan Studies 
 Malacologia   — издаётся совместно The Field Museum (Чикаго, Иллинойс, США) и Institute of Malacology (Мичиган).
 MalaCo
 Malacological Review
 Mollusca  — издаётся Museum of Zoology Dresden (Museum für Tierkunde Dresden). Дрезден, Германия
 The Nautilus  — с 1886 года публикуется музеем Bailey-Matthews Shell Museum. Первые два тома были изданы под названием The Conchologists’ Exchange.
 Neptunea  — с 2002 года публикуется в Бельгии
 Ruthenica (Russian Malacological Journal)   — Российский малакологический журнал, публикуется с 1991 года (ISSN 0136-0027)
 The Veliger 
 Venus (Japanese Journal of Malacology)
 Vita Marina
 Бюллетень Дальневосточного малакологического общества

Малакологи 
 Алякринская, Инга Оскаровна — специалист по физиологическим адаптациям моллюсков.
 Ализаде, Камбай Аскер оглы (1899—1990) — азербайджанский советский геолог, палеонтолог, малаколог. Академик.
 Балашов, Игорь Александрович — украинский малаколог, специалист по наземным моллюскам южных регионов СНГ.
 Богословская, Маргарита Фёдоровна (1922—) — палеомалаколог, доктор биологических наук.
 Брусина, Спиридион — профессор университета Загреба
 Винарский, Максим Викторович — канд. биол. наук, основные интересы — фауна, систематика и изменчивость пресноводных моллюсков Евразии, в частности — Lymnaeidae.
 Голиков, Александр Николаевич (1931—2010) — русский малаколог. Основные интересы — систематика и фаунистика морских брюхоногих моллюсков северных и дельневосточных морей России (СССР), макросистема Gastropoda.
 Кантор, Юрий Израилевич — д-р биол. наук, занимается изучением фауны, систематики, морфологии и эволюции «Neogastropoda» (в частности Turridae).
 Кафанов, Александр Иванович — палеомалаколог, доктор биологических наук, профессор.
 Крамаренко, Сергей Сергеевич — занимается популяционной экологией и изменчивостью наземных Gastropoda.
 Леонова, Татьяна Борисовна (1946—) — доктор геолого-минералогических наук, заведующая лабораторией моллюсков и зам. директора по науке (с 1996) ПИНа.
  (1917—2003) — доктор биологических наук, профессор, на протяжении длительного времени крупнейший специалист по наземным моллюскам в СССР.
 Лутаенко, Константин Анатольевич — д-р биол. наук, председатель Дальневосточного малакологического общества. Область научных интересов — морские Bivalvia.
 Любин, Павел Анатольевич — канд. биол. наук, основные интересы — морские брюхоногие моллюски северных морей России.
 Менке, Карл Теодор (1791—1861) — немецкий зоолог, основатель журнала Zeitschrift für Malakozoologie (с 1854 — Malakozoologische Blatten).
 Набоженко, Максим Витальевич — канд. биол. наук, энтомолог, малаколог, основные интересы — двустворчатые моллюски южных морей России.
 Несис, Кир Назимович — специалист по систематике и фауне Cephalopoda.
 Пархаев, Павел Юрьевич — канд. биол. наук, палеонтолог, специализируется на изучении древнейших моллюсков, их ранней радиации и происхождении.
 Руженцев, Василий Ермолаевич — палеомалаколог, доктор биологических наук. Ленинская премия.
 Сон, Михаил Олегович — украинский малаколог, специализируется на изучении инвазийных видов.
 Старобогатов, Ярослав Игоревич (1932—2004) — русский малаколог, д-р биол. наук, профессор, академик РАЕН.
 Сысоев, Александр Владимирович — специализируется в изучении морских Gastropoda, соавтор трёх каталогов моллюсков фауны России.
 Фролов, Александр Александрович — специализируется на изучении пресноводных двустворок, в частности Pisidioidea севера европейской части России.
 Филатова, Зинаида Алексеевна (1905—1984) — русский малаколог.
 Шиманский, Виктор Николаевич — палеомалаколог, доктор биологических наук, профессор.
 Шиков, Евгений Викторович — специалист по фауне и биотопическому распределению наземных моллюсков.
 Шилейко, Анатолий Алексеевич — специалист по систематике и филогении наземных моллюсков.
 Шмидт, Адольф (1806—1889) — немецкий малаколог и врач.
 Роберт Такер Аббот / Robert Tucker Abbott (1919—1995) — крупнейший американский малаколог, автор более 30 книг по моллюскам, редактор The Nautilus (с 1971).
 Жан-Гильом Брюгиер / Jean Guillaume Bruguière (1749 или 1750—1798) — французский зоолог, малаколог и дипломат, описавший около 50 родов и видов моллюсков.
  / Pierre Denys de Montfort (1766—1820) — французский натуралист и малаколог, положивший начало изучению гигантских кальмаров
 Eduard von Martens (1831—1904) — немецкий зоолог, описавший 150 родов и 1680 видов моллюсков.
 Nils Hjalmar Odhner (1884—1973) — шведский малаколог.
 Johannes Thiele (1860—1935) — немецкий зоолог, описавший 1500 видов моллюсков.

Примечания

Литература 
 Heppel, D. «The long dawn of Malacology: a brief history of malacology from prehistory to the year 1800.» Archives of Natural History 22 (3): 301—319 (October 1995).

Ссылки 

 Форум малакологов
 Клуб коллекционеров морских раковин
 www.conchology.be
 www.molluscan.com

Разделы зоологии